Жустін Енен була чинною чемпіонкою і захистила свій титул, перемігши у фіналі Амелі Моресмо з рахунком 7–5, 6–7 (4–7), 7–6 (7–2).

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Hastings Direct International Championships 2007 Draw 

2007
Hastings Direct International Championships